P93 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 93, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament
 Stadspartij Purmerend, vroeger P'93